BORA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 559 амінокислот, а молекулярна маса — 61 203.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки